Holmgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Karen Holmgaard (* 1999), dänische Fußballspielerin
 Sara Holmgaard (* 1999), dänische Fußballspielerin